Референдум о вступлении Словакии в Европейский союз — пятый в истории Словакии референдум, который состоялся 16 и 17 мая 2003. Вопрос звучал следующим образом:

Согласны ли вы с тем, чтобы Словацкая Республика стала членом Европейского Союза?

В референдуме приняли участие 52,15 % избирателей, вследствие чего он стал единственным признанным референдумом.

За вступление в Евросоюз проголосовали 93,7 % избирателей, 6,3 % высказались против вступления Словакии в ЕС. 1 мая 2004, менее чем через год, Словакия вступила в Европейский союз.

Результаты

Примечания 

Референдумы в Словакии
Референдумы 2003 года
События 16 мая
События 17 мая
Май 2003 года
2003 год в Словакии
Словакия